Piet Timmermans  (3 januari 1939) is een voormalig Nederlandse voetballer die uitkwam voor TOP en Willem II.

Carrièrestatistieken

Erelijst
 Willem II

Zie ook
 Lijst van spelers van TOP Oss
 Lijst van spelers van Willem II

Nederlands voetballer